Алтыкуль может означать:

 Алтыкуль (месторождение) — месторождение нефти в Казахстане.
 Алтыкуль — название реки Бюрагансай в верхнем течении.